El Torrent del Xut és un afluent per l'esquerra de l'Aigua de Valls, a la Vall de Lord que fa tot el seu curs dins del terme municipal de Guixers.

Xarxa hidrogràfica 
Aquest torrent no té cap afluent.

Referències

Enllaços externs 
 Mapa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
 Taula amb les dades detallades de la xarxa hidrogràfica de l'Aigua de Valls 

Xut, Torrent Del
Xut, Torrent Del
Xut, Torrent Del